Памятник Джузеппе Гарибальди () — памятник в районе Палермо, в Буэнос-Айресе, Аргентина. Стоит на Площади Италии, является конной статуей в честь известного борца за независимость Италии Джузеппе Гарибальди.

Статуя была подарена итальянской общиной города и была создана итальянским скульптором Эухенио Макканьяни, в мастерской расположенной в городе Брешиа, Италия. Он был открыт 19 июня 1904 года, а закладка камня в фундамент памятника состоялись за несколько лет до того, в 1898 году.

Также 
 Площадь Италии

Примечания 

Джузеппе Гарибальди
Палермо (Буэнос-Айрес)
Джузеппе Гарибальди
Здания и сооружения, построенные в 1904 году
1900-е годы в Аргентине